Чемпионат Украины по футболу среди команд клубов Премьер-лиги сезон 2014/2015 — 24-й чемпионат Украины по футболу.

Сезон начался 22 июля 2014 года матчем за Суперкубок Украины по футболу между донецким «Шахтёром» и киевским «Динамо», в котором победу со счетом 2:0 одержали «горняки».

Чемпионат Украины начался 25 июля 2014 года матчем между донецким «Металлургом» и днепропетровским «Днепром».

Регламент 
Еврокубковая квота
 В Лигу чемпионов напрямую попадает одна команда — чемпион. Команда, занявшая второе место, играет квалификацию, начиная с третьего отборочного раунда;
 В Лигу Европы попадают команды, занявшие места с третьего по четвёртое и победитель Кубка Украины. Если победитель Кубка Украины занял место с первого по четвёртое, то в Лигу Европы попадает финалист Кубка Украины. Если и финалист кубка Украины занял место с первого по четвёртое, то в Лигу Европы попадает команда, занявшая пятое место.
Повышение и понижение в классе
 Премьер-лигу покидает команда, которая заняла последнее (14-е) место в чемпионате.
 Если команда Премьер-лиги исключена из соревнований и при этом заняла место выше последнего, то её место занимает команда занявшая последнее (14-е) место.
 Один клуб из Первой лиги, занявший 1-е место, повышается в классе при наличии аттестата ФФУ.
 Если команда Первой лиги, занявшая 1-е место, отказалась от участия в Премьер-лиге, то её место занимает команда, занявшая следующее место, но не ниже четвёртого.
 В случае, если возникают непредвиденные Регламентом ситуации, решение о составе участников принимает Исполнительный комитет ФФУ, основываясь на предложениях УПЛ.
Распределение мест в турнирной таблице
 При равенстве очков в первую очередь учитывается: 1) разница забитых и пропущенных мячей; 2) большое количество забитых мячей.
 При равенстве вышеприведенных показателей принимаются во внимание очные встречи, а именно: 1) большое количество очков в очных встречах; 2) лучшая разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах; 3) большее количество забитых мячей в очных встречах; 4) лучшая оценка в конкурсе «Честная игра» с учётом всех матчей.
 Если две команды набрали одинаковое наибольшее количество очков во всех матчах, то чемпион Украины определяется в Золотом матче между этими командами на нейтральном поле.
Заявка
 Лимит на легионеров: одновременно на поле может быть не больше семи футболистов, не имеющих украинского паспорта.
 Трансферное окно на Украине открыто с 1 июля по 2 сентября и с 31 января по 1 марта.
Дисциплинарные санкции
 Игроки пропускают 1 матч после получения 4-х жёлтых карточек; после восьмой — два матча, и т. д. Эти дисквалификации осуществляются автоматически (без решения КДК ФФУ) в рамках соответствующих соревнований.
 За две жёлтые карточки, полученные в разных матчах Кубка, игрок автоматически пропускает один матч в Кубке.
 Две жёлтые карточки в одном матче учитываются как красная карточка и не идут в учёт предупреждений.
 За прямую красную карточку, полученную за «фол последней надежды» футболист автоматически пропускает 1 матч в рамках данного турнира.
 Во всех других случаях при получении красной карточки отстранение начинается с момента удаления игрока с поля и действует до решения КДК ФФУ и окончания действия отстранения.
 После окончания соревнований жёлтые карточки, а также дисквалификации, полученные за жёлтые карточки, аннулируются.
 Во всех других случаях дисквалификации переносятся на следующий сезон.
 При переходе из одного клуба Премьер-лиги в другой жёлтые и красные карточки не аннулируются.
 При переходе отстраненного игрока из клуба ПФЛ или клуба из другой страны в клуб Премьер-лиги отстранения не аннулируются.
 Клуб обязан самостоятельно вести учёт предупреждений и удалений, а также дисциплинарных санкций.

Участники 
По итогам сезона 2013/14 премьер-лигу покинули футбольные клубы:

 «Севастополь» — 9-е место в турнирной таблице (расформирован) 
 «Таврия» — 15-е место в турнирной таблице (расформирован) 
 «Арсенал» — 16-е место в турнирной таблице (снялся с турнира после 14-го тура) 

Из Первой лиги 2013/14 квалифицировались футбольные клубы:

 «Олимпик» — 1-е место в турнирной таблице 

В турнире приняли участие 14 команд. Из-за вооружённого конфликта на востоке Украины ряд клубов выступал на стадионах других регионов страны: «Заря» Луганск на «Славутич-Арене» (Запорожье), мариупольский «Ильичёвец» на «Метеоре» в Днепропетровске, донецкие «Металлург» и «Олимпик» на киевских «Оболонь-Арене» и УТК имени Банникова соответственно, «Шахтёр» — на «Арене Львов», одесский «Черноморец» вынужден был играть свои домашние матчи второго круга на стадионе «Динамо» в Киеве и Днепропетровске на «Метеоре» и «Днепр-Арене»:

Региональное распределение

Турнирная таблица 

|
|
|

|
|

Примечания:
 Матч 14-го тура между луцкой «Волынью» (дома) и харьковским «Металлистом» (в гостях) был остановлен на 89-й минуте при счете 1:2 в пользу «Металлиста» из-за беспорядков, которые спровоцировали болельщики «Волыни». 25 января 2015 года КДК ФФУ принял решение аннулировать результат встречи и засчитать «Волыни» техническое поражение со счетом 0:3.</small>
 Матч 26-го тура между одесским «Черноморцем» и харьковским «Металлистом» не состоялся из-за отмены игры. УПЛ приняла решение не учитывать матч в итоговой турнирной таблице чемпионата Украины.

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

2-е место по ходу чемпионата

3-е место по ходу чемпионата

Тур за туром

Составы

Результаты матчей

Статистика игроков

Бомбардиры 

Примечания:
 В скобках указаны голы с пенальти.

Ассистенты

Гол + пас

Вратари 

Включены лучшие вратари по соотношению проведённых игр и пропущенных голов, среди тех кто сыграл более 10 матчей

Арбитры 

По итогам опросов Премьер-лигой тренеров и капитанов участвующих команд, лучшим арбитром сезона стал Евгений Арановский

Жирным шрифтом выделены арбитры ФИФА

Статистика чемпионата

Общая статистика

Таблица посещаемости команд

Наиболее посещаемый матч

Наименее посещаемый матч

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2014/2015 на официальном сайте УПЛ
 Сезон 2014/2015 на сайте Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Чемпионат 2014/2015 на сайте RSSSF
 Чемпионат 2014/2015 на wildstat.ru
 Сезон 2014/2015 на allplayers.in.ua
 Чемпионат Украины (Высшая лига), рейтинг посещаемости

2014/2015
Украина
Футбол на Украине в сезоне 2014/2015